Das Medibank International 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 14. Januar 2006 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, welche genau wie das Medibank International zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Lleyton Hewitt, der als Setzlistenerster in diesem Jahr im Viertelfinale ausschied. Der Setzlistenachte James Blake besiegte zunächst im Halbfinale die Nummer 2 der Setzliste Nikolai Dawydenko, bevor er im Finale mit dem ungesetzten Igor Andrejew einen weiteren Russen schlug. Blake gewann den ersten Titel der Saison und dritten seiner Karriere.
Im Doppel spielten die Vorjahressieger, Mahesh Bhupathi und Todd Woodbridge, nicht erneut das Turnier. Fabrice Santoro und Nenad Zimonjić setzten sich zunächst gegen die Setzlistenersten durch und besiegten dann im Finale die Tschechen František Čermák und Leoš Friedl. Sie gaben während des Turniers keinen Satz ab. Es war ihr erster gemeinsamer Titel. Santoro gewann seinen 19. und Zimonjić seinen 11. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 394.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 419.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Sydney